David Lowe (1960) olimpiai bronzérmes angol úszó
 David Lowe (1965) angol labdarúgó